YGM steht für:
 Flughafen Gimli, Gimli (Manitoba), Kanada (IATA-Code)
 Yangtzekiang Garment, chinesischer Bekleidungshersteller

ygm steht für:
 Yagomi, eine der Finisterre-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung